Cañete può riferirsi a:

Cañete (Cile), un comune del Cile della provincia di Arauco nella Regione del Bío Bío.

Cañete (Spagna), un comune situato nella provincia di Cuenca, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.
 Cañete la Real, un comune situato nella provincia di Málaga, Andalusia.
 Cañete de las Torres, un comune situato nella provincia di Cordova, Andalusia.

Provincia di Cañete, una provincia situata nella regione di Lima.
 Distretto di San Vicente de Cañete, un distretto della provincia di Cañete.
 San Vicente de Cañete, capitale del Distretto di San Vicente de Cañete.

Persone
 Miguel Arias Cañete (1950-), un politico spagnolo.
 Marcelo Cañete (1990-), un calciatore argentino, centrocampista del Portuguesa.